Sezóna 1995/1996 byla 79. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým Colorado Avalanche. V této sezoně se naposled představil tým Winnipeg Jets, který se následně přestěhoval do Arizony a přejmenoval se na Phoenix Coyotes.

Konečné tabulky základní části 

Poznámka: x = postup do play off, y = vítězství v divizi (zaručuje jedno z prvních dvou míst v konferenci), z = Presidents' Trophy.

Play off

Ocenění

Externí odkazy 
 
Nejlepší v sezóně - Databáze NHL

Sezóny NHL
Lední hokej v roce 1995
Lední hokej v roce 1996